Premia bezeichnet:

 Premià de Dalt, eine Stadt in Katalonien (Spanien)
 Premià de Mar, eine Stadt in Katalonien (Spanien)
 Premia (Piemont), eine Gemeinde in der Region Piemont in Italien